Don Carlos je lahko:

Don Carlos (opera) - opera Giuseppeja Verdija
Don Carlos (pevec) - jamajški pevec
Karel III. Španski, znan tudi kot Don Carlos, kralj Španije